Sabrid (ukrainisch ; russische Entsprechung Sabrod/Забродь) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust; siehe Sabrid (Chust)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Uschhorod; siehe Sabrid (Uschhorod)

Weitere Dörfer mit der Variation Забрід sind:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw; siehe Sabrid (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw; siehe Sabrid (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Isjaslaw; siehe Sabrid (Isjaslaw)

Siehe auch:
 Brid
 Brod

uk:Забрід